38-ой чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября 2021 года. 

Из-за запрета CAS сборная России по художественной гимнастике выступала под эмблемой Всероссийской федерации художественной гимнастике (ВФХГ) в составе команды RGF (аббревиатура на английском языке).

Медальный зачёт

Медалисты

Результаты

Многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье

5 мячей

3 обруча + 4 булавы

Скандал на турнире 
Новый скандал произошёл вокруг сестёр Авериных и их тренера Винер-Усмановой.
Сначала, как и следовало ожидать, Дина Аверина выиграла три золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавами, но в упражнении с лентой довольствовалась вторым местом. Дина Аверина выругалась после объявления оценки. Позже публично через СМИ принесла извинения. Недовольная Винер назвала судей «негодяями». «У Дины сегодня должно было быть два золота», — утверждала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде в Токио. В этот раз Винер-Усманова вновь обнаружила "след" руководителя технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации (FIG) Натальи Кузьминой.

Примечания

Ссылки 

Гимнастика
2021
Спорт в Японии в 2021 году
Международные соревнования по гимнастике в Японии
Международные спортивные соревнования в Китакюсю
Чемпионаты мира в Японии